San Bernardo ima više značenja:
 San Bernardo (Alesandrija)
 San Bernardo (Asti)
 San Bernardo (Bergamo)
 San Bernardo (Kuneo)
 San Bernardo (Đenova)
 San Bernardo (Imperija)
 San Bernardo (Sondrio)
 San Bernardo (Torino)
 San Bernardo (Trento)
 San Bernardo (Udine)